Mužská dvouhra BB&T Atlanta Open 2016 probíhala na začátku srpna 2016. Do singlové soutěže atlantského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byl americký tenista John Isner, jenž odešel jako poražený finalista.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený a 21letý Australan Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal turnajovou jedničku Johna Isnera ve dvou tiebreacích 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si připsal, po únorovém triumfu na marseillském Open 13, druhé turnajové vítězství, které také představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016